Kamikaze 1989 (film), film van Rainier Werner Fassbinder
Kamikaze 1989 (album), album van Edgar Froese met de filmmuziek